Ке́нга:

 Кенга — кенгуру, персонаж сказок о Винни-Пухе, мать Крошки Ру.
  (род. 1982) — кенийский футболист.

См. также 
 Кёнга